Mesognathariidae är en familj av djur. Mesognathariidae ingår i ordningen Bursovaginoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Mesognathariidae finns 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Mesognathariidae